Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК) — международная нефтетранспортная компания с участием компаний России, Казахстана, а также иностранных добывающих компаний, созданная для строительства и эксплуатации Каспийского магистрального нефтепровода протяжённостью более 1,5 тыс. км.

В нефтепровод поступает нефть в основном с месторождений Западного Казахстана, а также сырьё российских производителей. Нефть транспортируется до морского терминала компании в посёлке Южная Озереевка (западнее Новороссийска), где загружается на танкеры для отправки на мировые рынки.

История 

17 июля 1992 года состоялось подписание первого рамочного Соглашения о создании КТК между Республикой Казахстан и Султанатом Оман. Через месяц к участникам присоединилась Российская Федерация.

24 марта 1994 года вышло Постановления Правительства РФ «О строительстве экспортной трубопроводной системы КТК Тенгиз-Астрахань-Новороссийск».

6 декабря 1996 года было принято решение о реструктуризации Консорциума: 50 % акций КТК передано крупнейшим международным нефтяным компаниям под обязательство полного финансирования строительства и ввода в эксплуатацию первой очереди нефтепроводной системы. В проект вошли 8 частных акционеров, представляющих интересы крупнейших мировых добывающих компаний семи различных государств: Chevron (США) — 15 %, «ЛукАрко» (Россия) — 12,5 %, «Роснефть — Шелл» (Россия — Нидерланды) — 7,5 %, Mobil (США) — 7,5 %, Agip (Италия) — 2 %, British Gas (Великобритания) — 2 %, «Казахстан Пайплайн» (Казахстан — США) — 1,75 %, Orics (США) — 1,75 %. Доля акций, оставшаяся под государственным контролем, распределилась следующим образом: Россия — 24 %, Казахстан — 19 %, Оман — 7 %.

12 мая 1999 года началось строительство нефтепроводной системы у посёлка Южная Озереевка.

13 октября 2001 года прошла пробная загрузка первого танкера на Морском терминале под Новороссийском. Объёмы нефти, сдаваемой в трубопровод КТК, ежегодно увеличивались и уже к середине 2004 года КТК вышел на показатель полной пропускной способности первого этапа развития — 28,2 миллиона тонн.

С 2005 года КТК, используя антифрикционные присадки, постепенно увеличивал объёмы транспортировки, которые в 2010 году достигли значения в 35 миллионов тонн в год.

В декабре 2009 года был акционерами утверждён Проект расширения пропускной способности магистрального трубопровода КТК до 67 млн тонн нефти в год, включающего комплекс организационно-технических, финансовых и коммерческих вопросов.

Проект расширения КТК заключался в увеличении механической пропускной способности магистрального нефтепровода КТК до 67 млн тонн нефти в год. Реализация Проекта расширения вывела компанию на новый экономический уровень.

Осуществление проекта расширения КТК началось 1 июля 2011 года. Расширение проводилось в три этапа и предполагало строительство 10 дополнительных нефтеперекачивающих станций (двух — на территории Республики Казахстан, восьми — в Российской Федерации), шести резервуаров для хранения нефти под Новороссийском и третьего выносного причального устройства на Морском терминале КТК, а также замену 88 километров трубопровода на территории Казахстана.

В рамках Проекта расширения построено и запущено 6 новых нефтеперекачивающих станций (5 — на территории РФ, 1 — на территории Казахстана), 6 новых резервуаров для хранения нефти РВС-100000 и закончено строительство третьего выносного причального устройства.

Стоимость расширения, согласно принятому бюджету Проекта, составила 5,4 млрд долларов. Основным источником финансирования расширения стали собственные средства КТК.

Строительство новых объектов в регионах прохождения трубопровода КТК и рост прокачки позволило значительно увеличить налогооблагаемую базу. Созданы более 3000 временных и 350 постоянных рабочих мест. Вырос объём помощи, выделяемой КТК на финансирование социальных проектов и программ в регионах прохождения трубопровода, поддержки здравоохранения, образования, а также иных сфер.

Общее управление Проектом расширения осуществлялось самим Консорциумом, однако контроль выполнения конкретных работ был распределён между дочерними структурами компаний «Транснефть», «КазМунайГаз» и Chevron.

В апреле 2014 года завершилось выполнение первой фазы проекта расширения КТК на территории России, в эксплуатацию было запущено модернизированное оборудование нефтеперекачивающих станций «Астраханская», «Комсомольская» и «Кропоткинская».

18 апреля 2018 года в Калмыкии состоялась церемония запуска НПС-2 — последней нефтеперекачивающей станции в рамках проекта. Таким образом, проект по расширению пропускной способности с 28,2 млн до 67 млн тонн в год был завершён.

21 мая 2019 года на ежегодном собрании акционеров КТК принята программа устранения узких мест (ПУУМ), предусматривающая расширение пропускной способности нефтепровода Тенгиз-Новороссийск по меньшей мере до 72,5 млн. т в год.

В 2019 году КТК установил очередной рекорд годовой отгрузки нефти: 63 256 105 тонн.

С 2011 года компания показывает стабильный рост по выручке. В 2019 году выручка поднялась на 8,1 млрд рублей и составила 118 млрд рублей. Чистая прибыль — 61 млрд рублей, она выросла на 25 млрд рублей по-сравнению с 2018 годом. В 2019 году по данным «Коммерсанта» компания стала крупнейшим налогоплательщиком на Кубани, она заплатила налогов в краевой бюджет на сумму 8 млн 342 тысячи рублей. Организация занимает 5 место по выручке в Краснодарском крае.

С 2001 года по 31 марта 2020 года включительно через нефтепроводную систему Тенгиз — Новороссийск на мировые рынки было поставлено 662 784 671 тонна нефти нетто. Из них 578 175 091 тонн — это нефть из Казахстана и 84 609 580 тонны нефти, добытой в России. Общее количество обработанных танкеров за этот период составило 6 235 судна.

В марте 2020 года КТК установил очередной рекорд месячной отгрузки нефти. Из отгруженных в марте 2020 года 6 450 676 тонн нефти 2 831 492 тонн — это нефть месторождения Тенгиз, 973 899 тонны — нефть месторождения Карачаганак, 1 846 332 тонн — нефть Кашаганского месторождения, а также 136 532 тонны нефти от других казахстанских производителей.

21 июля 2020 года АО «КТК-Р» возглавило рейтинг грузовых терминалов России по итогам января-июня 2020 года. Грузооборот морских портов РФ по итогам января-июня 2020 года составил 410,4 млн тонн (-0,1 % год к году), согласно данным Ассоциации морских торговых портов РФ. АО «КТК-Р» (порт Новороссийск) заняло первое место среди стивидорных компаний России с оборотом 31,2 млн тонн (+2,3 % год к году). На втором месте находится ПАО «НМТП» (порт Новороссийск) — 29,79 млн тонн (-20,3 %), на третьем — ООО «Приморский торговый порт» (порт Приморск) — 29,51 млн тонн (-1,1 %).

Инциденты 
7 августа 2021 года при погрузке судна Minerva Symphony (порт приписки Пирей, флаг Греции) через выносное причальное устройство с терминала КТК под Новороссийском произошел залповый выброс сырой нефти в акваторию Черного моря. По сведениям КТК, площадь загрязнения составила 200 м², а объем топлива, попавшего в море, оценили в 12 кубометров. 10 августа Институт космических исследований Российской академии наук сообщил, что на снимках со спутника зафиксировано нефтяное пятно в море рядом с Новороссийском площадью около 85 км², и разлив в 400 тыс. раз больше ранее заявленного. Следственным комитетом РФ было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 252 УК РФ (загрязнение морской среды).

22 марта 2022 года КТК заявил о повреждении оборудования выносных причальных устройств на Морском терминале (МТ) под Новороссийском в результате шторма. На срок до двух месяцев была приостановлена транспортировка в том числе казахстанской нефти. Аналитик базирующейся в Вашингтоне исследовательской группы ClearView Energy Partners Кевин Бук отметили, что ни один из западных участников консорциума, в который входят крупные нефтяные компании Chevron и Exxon, владеющие, соответственно, 15 и 7 процентами его акций, не получил возможности провести свои собственные инспекции происшествия. Сомнения относительно утверждений об ущербе, причинённым штормом, дали основания связывать принятые меры с вторжением России на Украину и последующими санкциями. Вскоре для верификации повреждений объекты КТК, включая и морской терминал, посетили представители властей Казахстана — министр энергетики Болат Акчулаков, а также акционеров консорциума — Данияр Берлибаев, приезжавший в Новороссийск дважды. По состоянию на 19 апреля министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев, оценил сумму ущерба примерно в 218—327 миллионов долларов. По сообщению КТК, на 28 апреля все технические неполадки были устранены, годовой график отгрузки нефти сорта «Смесь КТК» не нарушен. 6 мая Южное управление Ространснадзора провело выездную проверку КТК, по итогам которой выявило «документарные нарушения по плану ликвидации аварийных разливов нефти» и обратилось в Приморский районный суд Новороссийска о приостановлении деятельности КТК. 23 июня КТК подтвердил готовность оплатить подтвержденный апелляционным судом штраф в 5,3 миллиарда рублей за разлив нефти в Черном море летом 2021 года.

5 июля 2022 года суд удовлетворил требование Ространснадзора в части приостановления деятельности КТК на 30 суток. После этого 7 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости диверсификации маршрутов поставок нефти из Казахстана. 11 июля 2022 года суд апелляционной инстанции изменил постановление районного суда, назначив КТК наказание в виде административного штрафа в размере 200 000 рублей. В августе 2022 года КТК остановил отгрузку с двух выносных причальных устройств из имеющихся трех после того как на ВПУ-1 и ВПУ-2 были обнаружены трещины в узлах крепления подводных рукавов к танкам плавучести. 12 ноября 2022 года в полном объеме завершены работы по замене танка плавучести на выносном причальном устройстве ВПУ-1. КТК может увеличить транспортировку нефти по своей системе выше ее текущей мощности уже в начале 2023 г.

Акционеры 
Акционеры консорциума:
  «Транснефть» — 24 %;
  «КазМунайГаз» — 19 %,
  Chevron Caspian Pipeline Consortium Company — 15 %;
  LUKARCO B.V. — 12,5 %;
  Mobil Caspian Pipeline Company — 7,5 %;
  Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited — 7,5 %;
  КТК Компани (представлен ПАО «Транснефть») — 7 %;
  BG Overseas Holding Limited — 2 %;
  Eni International N.A. N.V. — 2 %;
  Kazakhstan Pipeline Ventures LLC — 1,75 %;
  Oryx Caspian Pipeline LLC — 1,75 %.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт Каспийского трубопроводного консорциума .
 Cайт журнала «Панорама КТК» .

Нефтепроводы Казахстана
Нефтепроводы России
Энергетика Казахстана
Компании Новороссийска
Нефтяные трубопроводные компании